

Проссер — місто, штат Вашингтон
 Проссер — селище, штат Небраска